Агија Тријада (на грчком -{Αγία Τριάδα}- - Света Тројица), назив је за многа места и цркве у Грчкој.
 Агија Тријада - археолошки локалитет минојске цивилизације на Криту
Агија Тријада (Префектура Костур) - област у префектури Костур